Corion puede referirse a:

 la envoltura del embrión o Corion; 
 el nombre común de la planta Hypericum perforatum;
 la lámina propia de la mucosa, que consiste en tejido conectivo laxo (areolar) ver membrana mucosa.